SAHB, sigle composé des quatre lettres S, A, H et B, peut faire référence à :

 Saint-Amand Hainaut Basket, un club féminin de basket-ball ;
 Sélestat Alsace handball, un club masculin de handball.